Geografia:
 Muntanyes:
 Turó de l'Oriol: muntanya situada als municipis de Seva i Viladrau (Osona)
 Turó de l'Oriol: muntanya situada al municipi de Castellterçol (Moianès)
 Turó de l'Oriola: muntanya situada al municipi de la Vall de Bianya (Garrotxa)